Пикачитос има више значења:

 Пикачитос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пикачитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пикачитос, Хуан Сабас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пикачитос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пикачитос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику